Mačva peut désigner :
la Mačva, une région géographique de Serbie ;
le district de Mačva, une subdivision administrative de la Serbie.